Deanea kan avse:
 Deanea (djur) – ett släkte svampdjur 
 Deanea (växter) – ett släkte flockblommiga växter